Sveti Tomaž je lahko:

 Sveti Tomaž - apostol
 Tomaž Akvinski - cerkveni učitelj
 Tomaž Becket
 Tomaž More

Naselje 

 Sveti Tomaž, Sveti Tomaž, Občina Sveti Tomaž
 Sveti Tomaž, Škofja Loka, Občina Škofja Loka
 Občina Sveti Tomaž

Glej tudi 

 Cerkev svetega Tomaža
 Šenttomaž pri Celovcu, naselje, stara (politična) občina ter župnija na Celovškem polju na avstrijskem Koroškem